Дивізія А 1980—1981 — 63-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вдруге поспіль здобув КС Університатя (Крайова).

Команди

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Політехніка Тімішоара взяв участь у Кубку кубків 1981—1982 як фіналіст Кубку Румунії 1980—1981.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1980—1981
Румунія
Румунія
1980 у румунському спорті
1981 у румунському спорті